Grandview Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Grandview Township (Illinois)
 Grandview Township (Iowa)
 Grandview Township (Kansas)
 Grandview Township (Minnesota)
 Grandview Township (North Dakota)
 Grandview Township (Ohio)
 Grandview Township (Caddo County, Oklahoma)
 Grandview Township (Cherokee County, Oklahoma)
 Grandview Township (South Dakota)
 Grandview (Wisconsin), Town(ship) im Bayfield County